Латаса () — испанская фамилия:
 Латаса, Давид (род. 1974) — испанский велогонщик.
 Латаса, Хуанми (род. 2001) — испанский футболист.